Расчётная единица — экономический термин, который может означать:
 Международная расчётная единица (международная счётная денежная единица) — общее название искусственных наднациональных валют, предназначенных для измерения международных требований и обязательств, расчётов между странами.
 Специальные права заимствования — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Статья 11 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации термин «Расчётная единица» связывает именно со специальными правами заимствования.
 Базовый денежный эквивалент, применяемый для исчисления должностных окладов государственных служащих Санкт-Петербурга
 Расчётная единица Европейского платёжного союза или европейская расчётная единица (European Unit of Account, EUA)
 Расчётная валютная единица или валютная расчётная единица
 Фрахтовая расчётная единица

Примечания

См. также 
 Счётная денежная единица